Leviatan či Leviathan může znamenat:

 Leviatan – biblická příšera
 Leviathan – kniha (Thomas Hobbes, 1651)
 Leviatan (ložisko zemního plynu)
 Leviatan (film, 2014)